Ingrid Tuk, een Nederlands schaakster
 Tuk (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
 Tuk (Steenwijkerland), een dorp in de gemeente Steenwijkerland
 Tuk (Rovišće), een plaats in de Kroatische gemeente Rovišće
 Tuk (tijdschrift), een Nederlands pornotijdschrift

Zie ook
 Tukker